Liga MX 2019/2020 var den 73:e säsongen av Mexikos högstaliga i fotboll. Säsongen består av två mästerskap, Torneo Apertura och Torneo Clausura, som korar separata mästare. Varje mästerskap bestod av 19 lag som mötte varandra en gång, antingen hemma eller borta, vilket ger totalt 18 matcher per lag, därefter följer ett slutspel i form av dubbelmöten. Ligan utökades från 18 till 19 lag då Veracruz egentligen flyttats ner men betalade 120 miljoner peso för att stanna kvar i Liga MX. BUAP ersattes av Juárez. Från Ascenso MX 2018/2019 flyttades Atlético San Luis upp, då man vann både Apertura och Clausura. Säsongen ställdes in den 22 maj 2020 på grund av coronavirusutbrottet.

Lag

Torneo Apertura

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Morelia avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 5–4.

Necaxa avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 6–2.

Monterrey avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 6–3.

América avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 5–4.

Semifinaler

Monterry avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Ackumulerat slutresultatet 2–2. América avancerade till final då man var högre placerad i serien.

Final

Torneo Clausura

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Sammanlagd poängtabell

Referenser

Noter

Källor
Officiell hemsida

2019 i Mexiko
2020 i Mexiko
Fotbollssäsongen 2019/2020
Sportevenemang inställda på grund av covid-19-pandemin